Professore, voglio Eva (Die Feuerzangenbowle) – film del 1944 diretto da Helmut Weiss
Die Feuerzangenbowle – film del 1970 diretto da Helmut Käutner